Onichan puede referirse a:
 Antu: Nombre de una diosa sumeria.
 Antu: Nombre del principal espíritu Pillán, en la mitología mapuche.
 Antu, población en China.
 Antú, uno de los cuatro telescopios de 8 m del Very Large Telescope en Paranal, Chile.